Алма́зная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Алмазная улица — улица в Барнауле.
 Алмазная улица — улица в Иркутске.
 Алмазная улица — улица в Ярославле.
 Алмазная улица — упразднённая улица в Санкт-Петербурге (присоединена к Витебской Сортировочной улице).

Украина 
 Алмазная улица — улица в городе Запорожье.
 Алмазная улица — улица в Мариуполе.

См. также 
 Алмазная
 Алмазный мост (Санкт-Петербург)